Междунаро́дный астрономи́ческий сою́з (МАС) (, ) — организация, объединяющая астрономические сообщества всего мира. Основан в июле 1919 года в Брюсселе (Бельгия).

Состав и организация 

МАС состоит из государств-членов (представленных национальными академиями или другими государственными учреждениями) и отдельных профессиональных астрономов. На 20 октября 2020 года союз включает 82 государства и  индивидуальных членов (в том числе 717 младших членов). СССР вошёл в 1935 году.

Вместе с подобными организациями в других отраслях науки МАС входит в Международный совет по науке, штаб которого размещается в Париже.

Под покровительством союза работают Центральное бюро астрономических телеграмм и Центр малых планет, расположенные в Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Долгосрочная политика определяется Генеральными ассамблеями и реализуется Исполнительным комитетом. Текущая же организационная работа проводится 9 научными департаментами, в которые входят 35 специализированных комиссий и 55 рабочих групп.

История 
Историю создания IAU можно проследить, начиная от международного сотрудничества по проекту «Карта неба».

В 1887 году Постоянная комиссия по фотографической карте неба распространила свои интересы и на другие разделы астрономии и поэтому может считаться родоначальницей IAU.

Деятельность 
Раз в три-четыре года (перерыв был только в годы второй мировой войны) в одной из стран-участниц проходят Генеральные ассамблеи (съезды). Десятая Генеральная ассамблея МАС состоялась в Москве в 1958 году. Последняя Генеральная ассамблея МАС проходила в 2018 году в Вене, следующая состоится в 2022 году в Пусане.

МАС признан в качестве высшей международной инстанции в решении астрономических вопросов, требующих сотрудничества и стандартизации, таких как официальное наименование астрономических тел и деталей на них. IAU также содействует проведению астрономических наблюдений в развивающихся странах. Каждые три года собирается Генеральная ассамблея IAU, регулярно организуются симпозиумы и коллоквиумы специалистов.

Международный астрономический союз отмечает, что он не предоставляет платных услуг по именованию небесных тел.

Генеральные ассамблеи 
Места и годы проведения Генеральных ассамблей IAU:

Руководители МАС

Президенты 
 Байо, Эдуард Бениамин — 1919—1922
 Кэмпбелл, Уильям Уоллес — 1922—1925
 Де Ситтер, Виллем — 1925—1928
 Дайсон, Фрэнк Уотсон — 1928—1932
 Шлезингер, Фрэнк — 1932—1935
 Эклангон, Эрнест — 1935—1938
 Эддингтон, Артур Стэнли — 1938—1944
 Джонс, Гарольд Спенсер — 1944—1948
 Линдблад, Бертиль — 1948—1952
 Струве, Отто Людвигович — 1952—1955
 Данжон, Андре — 1955—1958
 Оорт, Ян Хендрик — 1958—1961
 Амбарцумян, Виктор Амазаспович — 1961—1964
 Свингс, Поль — 1964—1967
 Хекман, Отто — 1967—1970
 Стрёмгрен, Бенгт Георг Даниель — 1970—1973
 Голдберг, Лео — 1973—1976
 Блаау, Адриан — 1976—1979
  — 1979—1982
 Браун, Роберт Хэнбери — 1982—1985
 Сааде, Хорхе — 1985—1988
 Кодзаи, Ёсихидэ — 1988—1991
 Боярчук, Александр Алексеевич — 1991—1994
  — 1994—1997
  — 1997—2000
  — 2000—2003
  — 2003—2006
 Сезарски, Катрин — 2006—2009
  — 2009—2012
  — 2012—2015
 Торрес-Пеймберт, Сильвия — 2015—2018
 Дисхук, Эвина ван — 2018—2021
  — 2021—

Генеральные секретари 
 Фаулер, Альфред

Решения МАС 
 На первой Генеральной ассамблее МАС в 1922 году введено деление неба на 88 созвездий, исключён ряд созвездий и упрощены названия некоторых, определены очертания созвездий. Окончательные границы созвездий установлены в 1928 г. Границы были проведены линиями вдоль небесных параллелей и кругов склонений относительно координатной сетки на эпоху 1875 г. Вследствие прецессии координатная сетка постепенно смещается и границы созвездий перестали совпадать с направлениями кругов склонений и небесных параллелей и потому в более поздних атласах имеют небольшой перекос относительно координатной сетки. (У разных народов в разное время принцип деления звёздного неба был различный: в IV веке до н. э. в Китае 122 созвездия включали 809 звёзд; в XVIII веке в Монголии было 237 созвездий; в «Альмагесте» К. Птолемея описано 47 созвездий северного неба, сохранённых в настоящем списке, а остальные названия созвездий даны в Новое время И. Байером, Я. Гевелием, А. Ройе, Н. Лакайлем и другими.)
 В 1930 году МАС принял официальное решение считать Плутон планетой.
 На проходившей в 1958 году в Москве X Генеральной ассамблее МАС, определена новая галактическая система координат взамен старой.
 Решением Генеральной ассамблеи МАС 1976 года образована Рабочая группа МАС по картографическим координатам и элементам вращения планет и спутников, которая, в частности, вводит и публикует определения систем координат для поверхностей планет Солнечной системы, используемых впоследствии АМС (например, «Венера-15», «Венера-16», «Магеллан» при картографировании Венеры)
 23 июля 2003 года на Генеральной Ассамблее МАС в Сиднее (Австралия) была принята резолюция о провозглашении 2009 года Международным годом астрономии.
 В 2006 году, в связи с открытием значительного числа крупных объектов пояса Койпера МАС формализовал понятие «планета» и ввёл определение понятия «карликовая планета». МАС принял решение считать Плутон «карликовой планетой».
 11 июня 2008 года МАС объявил о введении понятия плутоид — транснептуновый объект, признанный карликовой планетой. К плутоидам были отнесены карликовые планеты Плутон и Эрида, а позднее — Макемаке и Хаумеа. Карликовая планета Церера плутоидом не является.

Примечания

См. также 
 Список обсерваторий
 Русское астрономическое общество

Ссылки 
 

Астрономические институты и учреждения
Международные научные организации
Организации, основанные в 1919 году